O nome Fillon pode referir-se a:
 Alfred Fillon — pioneiro da fotografia em Portugal e retratista da elite portuguesa de meados do século XIX.
 François Fillon — político francês.

Desambiguação